Оренбургское высшее зенитное ракетное училище (военный институт) (ОВЗРУ (ВИ)), ОЗАУ, ОВЗРККУ, ВУ ВПВО ВС РФ (филиал, г. Оренбург) — военное высшее учебное заведение.

История 
На территории училища в разное время располагались воинские формирования:

В советский период — кавалерийское училище красных командиров и части 11-й кавалерийской дивизии.

В период с 1867 по 1920 года Оренбургское казачье училище и отдельные воинские части гарнизона.

При существовании Оренбургской крепости располагался 9-й полубастион, артиллерийский (пушечный) двор (склады и мастерские). Пушечный двор, кузница, бастион Оренбургской крепости является памятником архитектуры. Поставлены на государственную охрану постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974. Категория охраны: федеральная. Код памятника: 5600000014. Состояние: здания двора и фрагмент бастиона сохранены. Вход в подземный ход бастиона взорван в конце 1970-х годов (аварийное состояние). Кузница крепости снесена в 1990-х годах (отсутствие финансирования на ремонт здания) решением начальника училища г-м Чукиным Л. М.

С 01.09.2010 размещается Оренбургское президентское кадетское училище.

За весь период существования училища награждено 3474 человека. Звания Героя Советского Союза удостоены 9 человек, Героя Социалистического Труда — 1 человек. Награждены: орденом Ленина — 13 человек; орденом Красного Знамени — 36 человек; орденом Красной Звезды — 131 человек; медалью «За боевые заслуги» — 265 человек.

Более 120 бывших курсантов стали генералами. Среди них П. С. Бимбаш, М. П. Воробьёв, В. Д. Годун, В. В. Дёмин, П. В. Дианов,Н. А. Джуламанов, П. В. Дианов, А. С. Золотухин, Е. М. Краскевич, П. И. Марков, И. А. Печерей, А. Т. Потапов, А. В. Тамгин, В. И. Чебатарев, Ю. Д. Чевокин, Ю. Т. Чесноков, А. С. Шерстюк.

В разные годы училище посетили маршалы Советского Союза Министр обороны СССР Р. Я. Малиновский (12.03.1958), В. Д. Соколовский (1966), К. С. Москаленко (1962, предвыборная кампания), маршал артиллерии В. И. Казаков (1952, апрель 1959), лётчики-космонавты СССР Ю. А. Гагарин, А. С. Елисеев.

Начальники и заместители начальника училища 

КОМАНДИР ДИВИЗИОНА КУРСАНТОВ 
ПОЛКОВНИК ДЕНИСОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Изучаемое вооружение и военная техника 
 1936 г. — 76 мм зенитная пушка, ПУАЗО-1, ПУАЗО-2;
 1939 г. — 37 мм зенитная пушка, 85 мм зенитная пушка, ПУАЗО-3;
 1942 г. — радиолокационная станция оружейной наводки (СОН);
 1943 г. — 87,6 мм зенитная пушка;
 1944 г. — ПУАЗО-14-5, СОН-2, 40 мм зенитная пушка;
 1949 г. — 100 мм зенитная пушка КС-19;
 1950 г. — 57 мм зенитная пушка С-60, ПУАЗО-7;
 1959 г. — зенитный ракетный комплекс С-75 «Волхов»;
 1965 г. — зенитный ракетный комплекс 2К11 «Круг»;
 1984 г. — зенитный ракетный комплекс 9К37 «Бук»;
 1984 г. — зенитная ракетная система С-300В;
 1992 г. — радиолокационные станции разведки 9С15, 9С19, 1Л13.

Список выпускников, занесённых на Доску почёта училища 

1947 год — Королёв С. У., Цветков Д. М.

1948 год  — Воробьёв А. Е., Дундуков В. М., Жуков И. Я., Костенков В. М.

1949 год — Абрамов А. П., Анисимов Н. Ф., Козинов А. М., Кобец А. С., Потапов А. Т.

1950 год — Арсеньев В. И., Иванов В. Г., Курганов А. А., Ларионов Ю. Я., Мурзин Г. М., Соколов Л. И., Шувахин Ю. А.

1961 год - Рябоконь Владимир Филиппович 

1972 год — Матросов В. Е., Махнёв А. В., Оршлет С. И., Зубков А. Н.

1973 год — Гаврилов В. Г.

1974 год — Целуйко Н. С.

1983 год  —  Богданов Н. П., Бурлаков А. А., Песков Н. В., Ротарь С. С., Трипкош В. А., Фёдоров А. В.

1984 год  —  Щипакин А. Ю., Агапов А. Г., Балакирев С. В., Васильев И. В., Федоренко А. Ю., Шавва Е. Б.

1985 год — Калашников А. М., Слюсарь В.И.

1986 год — Осминин А. Г.

1987 год  — Катрич О. Н., Човган Г. А.

1988 год  — Драгожилов С. А., Локотьков В. А., Попов В. К.

1993 год — Александров Д. Г., Синько Д. А.

1996 год — Бикбаев И. И.

2002 год — Гуськов А. П., Цинцадзе А. В.

См. также 
 Войска противовоздушной обороны Российской Федерации
 Войска ПВО
 Вооружённые Силы Российской Федерации
 Зенитное орудие
 Оренбургское казачье училище
 Противовоздушная оборона
 Сухопутные войска

Примечания 

 24 июля 2015 года в городе Балаково на 72 году жизни скончался ветеран военно-морского флота, контр-адмирал в отставке Степанов Алексей Михайлович. В 1961 поступил в Оренбургское зенитное артиллерийское училище, завершил обучение в 1964 году.

Литература 
 
 
 
 10 лет Военной академии ПВО СВ РФ под редакцией В. К. Черткова. — Смоленск: Смядынь, 2002, 376 с.
 Оренбургское Краснознамённое, под редакцией Б. В. Шляпкина. — М.: Воениздат, 1988, 230 с.

Ссылки 
 Оренбургское зенитно-ракетное (Док. фильм, посвящённый училищу) 1985 г // YouTube
 Фрагмент с выпуском 1985 года в Оренбургском зенитно-ракетном училище из 2-й серии художественного фильма «Лучший друг семьи» // YouTube

Высшие учебные заведения Оренбурга
Военные высшие учебные заведения России
Военные высшие учебные заведения СССР
Военные учебные заведения СССР